Algerije is onderverdeeld in 58 provincies (wilaya). Sinds de onafhankelijkheid van het land is de bestuurlijke indeling driemaal gewijzigd, in 1974, in 1983 en in 2019. In 1968 werd de benaming département vervangen door wilaya (Nederlands meervoud: wilaya's; Arabisch meervoud: wilayat). Van 1983 tot november 2019 was de indeling als volgt:

Nieuwe provincies in 2019 
Door afsplitsing van delen van een aantal van de oude provincies werd in 2019 een tiental nieuwe provincies gevormd. De 48 oude provincies bleven bestaan, sommige in afgeslankte vorm.

Zie ook 
 ISO 3166-2:DZ